БИ-4:
 БИ-4 «Биатлон» — советская спортивная винтовка разработки Ижевского машиностроительного завода.
 БИ-4 (барьер искробезопасный) — блок питания для снабжения электроэнергией устройств и приборов во взрывоопасных зонах.
 БИ-4 (блок испытательный) — промышленный многополюсный штепсельный разъём в цепях релейной защиты производства Чебоксарского электроаппаратного завода.